

Населені пункти та їхні частини
 Пшихуд — село в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Пшихуд — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Пшихуд — частина міста Брок у Островському повіті Мазовецького воєводства
 Пшихуд — частина села Ґабонь у гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Пшихуд — колонія в гміні Шренськ Млавського повіту Мазовецького воєводства

Примітки